Бенкалис — топоним в Индонезии:

 Бенкалис — остров, на котором находится одноимённый город;
 Бенкалис (город) — город, административный центр одноимённых района и округа, расположен на одноимённом острове;
 Бенкалис (округ) — округ в провинции Риау;
 Бенкалис (район) — район в одноимённом округе.